Houshang ;
 Houshang Golmakani ;
 Houshang Golshiri ;
 Houshang Moradi Kermani.

Voir aussi